Un sistema de alerta de secuestro de niños (también llamado Child Alert, Alerta AMBER o Child Rescue Alert) es un instrumento que se utiliza para alertar al público en casos de desapariciones preocupantes o que ponen en peligro la vida de los niños.

Europa 
Actualmente, hay sistemas de alerta AMBER en 20 países europeos: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumania. Sistemas de alerta AMBER en Polonia (2013), Eslovaquia (2015), Luxemburgo (2016) y Malta (2017). Estos sistemas tienen por objeto difundir rápidamente información pertinente sobre una desaparición de niños muy preocupante para público en general, a través de diversos canales, aumentando así las posibilidades de encontrar al niño.

Alerta AMBER Europa 

Alerta AMBER Europa es una organización internacional sin fines de lucro con 32 miembros (fuerzas de seguridad, ministerios y ONGs) en 21 países. Su Red de Policía está formada por más de 50 expertos que representan a las fuerzas del orden de 19 países europeos. Los objetivos de Alerta AMBER Europa están respaldados por 465 Miembros del Parlamento Europeo: la Declaración Escrita más exitosa desde 2011. Por lo tanto, Alerta AMBER Europa sugiere los siguientes 5 puntos clave a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo: 

 Una red de alertas AMBER más amplia y fuerte 
 Más flexibilidad en la emisión de alertas infantiles. 
 Mejor intercambio de información transfronteriza 
 Mejor cooperación policial transfronteriza 
 Mejora de la identificación y protección de los niños en las fronteras. 

En 2014, Alerta AMBER Europa lanzó la red de expertos policiales sobre niños desaparecidos. El objetivo de la red es permitir que los expertos en policía de niños desaparecidos contacten rápida e informalmente con sus colegas en otros estados miembros europeos e intercambien mejores prácticas. 

Según Alerta AMBER Europa, cualquier niño cuyo paradero se desconozca se considerará desaparecido hasta que se lo localice, y se confirmará su bienestar o no. Todos los casos deben evaluarse para determinar la gravedad y la inmediatez del riesgo, lo que indicará la respuesta que se requiere.

Alertas AMBER 
Si, tras una evaluación adecuada del riesgo, se cree que la vida o la salud de un niño desaparecido corre un peligro inminente, la policía puede decidir emitir una alerta nacional AMBER. Esto les permite alertar instantáneamente a la gente y asegurarse de que todo el mundo sepa de las circunstancias que rodean al niño.

Casos de vida o muerte 
Extensas investigaciones de EE.UU., respaldadas por los hallazgos del Reino Unido, muestran que cuando un niño es secuestrado y asesinado, en el 76% de los casos el niño fue asesinado dentro de las tres horas siguientes al secuestro. El sistema de alerta AMBER fue desarrollado para estos casos especiales de "vida o muerte 

Los organismos que tienen por finalidad aplicar la ley son responsables de emitir una Alerta AMBER y utilizan criterios estrictos. A continuación se encuentran los criterios actuales recomendados por la Comisión Europea. 

 La víctima es un menor (es decir, menor de 18 años);
 Se trata de un secuestro probado, hay elementos claros que indican que podría ser un caso de secuestro;
 La salud o la vida de la víctima corren un alto riesgo;
 Se dispone de información que, una vez difundida, permitirá localizar a la víctima;
 No se espera que la publicación de esta información aumente el riesgo que corre la víctima.

Alertas AMBER transfronterizas 
La tecnología que utiliza actualmente Alerta AMBER Europa se basa en la tecnología que ya se utiliza en los Países Bajos desde 2008 para el plan Alerta AMBER holandés. La primera alerta infantil transfronteriza organizada por Alerta AMBER Europa fue emitida en la madrugada del 8 de mayo de 2013 para dos hermanos holandeses. La foto de los chicos fue mostrada en grandes pantallas en la provincia belga de Limburgo y en Renania del Norte-Westfalia (Alemania) y recibió gran atención de los medios de comunicación en los Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los cuerpos de los niños fueron encontrados el 19 de mayo de 2013 cerca de Cothen (Países Bajos). 

En abril de 2015 se emitió una alerta infantil transfronteriza para una niña de 10 años de edad de Szczecin (Polonia), cerca de la frontera con Alemania. En estrecha cooperación con las autoridades alemanas y la ONG Initiative Vermisste Kinder, la alerta infantil polaca también se difundió en Alemania. A través de los medios de comunicación social y de pantallas grandes en las estaciones de ferrocarril se pidió a los ciudadanos alemanes que estuvieran atentos por si localizaban a la niña desaparecida. Además, la alerta también fue difundida por Alerta AMBER Europa, Alerta AMBER Países Bajos y la entonces recientemente creada Alerta AMBER Eslovaquia. 

Un sistema de alerta infantil llega a millones de personas en minutos. Cuando la policía emite una alerta infantil pública, la foto del niño se distribuye a una audiencia mucho mayor. Un sistema de alerta infantil puede utilizar los siguientes componentes: Televisión y radio, señales de carretera, Google Alerta Infantil (también llamado Google Alerta AMBER en algunos países - ya activo en los EE. UU.; hay desarrollos en Europa), banners y anuncios en línea, grandes pantallas de televisión, mensajes de texto SMS con foto, pop-ups para PC, Facebook, Twitter, aplicaciones, pop-ups y banners para sitios web, salvapantallas para PC, correo electrónico, carteles, feed de noticias RSS, sitios web móviles, pantallas en el transporte público (autobuses y trenes), pantallas en estaciones de tren, aeropuertos, centros comerciales, supermercados y cines.

Alertas de niños perdidos 
La Policía emite una Alerta de Niño Desaparecido cuando hay un riesgo inmediato y significativo de daño pero el caso no alcanza los criterios para una Alerta AMBER. La policía puede decidir publicar la información y pedir la ayuda de los ciudadanos para recuperar al niño 

Sin embargo, es importante comprender que las Alertas de Niños Desaparecidos, para las cuales un sistema de alerta para niños puede ser de utilidad, constituyen un promedio del 1 al 2% del total de casos de niños desaparecidos en Europa. Si bien los sistemas de alerta para niños pueden ser de utilidad en ese 1 a 2%, el problema general de los niños desaparecidos -de los cuales un promedio del 60% se refiere a niños que huyen de situaciones de conflicto, abuso, violencia y abandono- requiere un enfoque mucho más amplio, que incluya medidas destinadas a la prevención y la habilitación. 

Las herramientas de alerta infantil han demostrado su valor en varios Estados miembros de la UE. Sin embargo, es necesario integrarlos en un conjunto más amplio de instrumentos complementarios, como líneas telefónicas de urgencia para niños desaparecidos, servicios policiales capacitados, servicios de mediación, servicios sociales y servicios de protección de la infancia. Además, los sistemas de alerta infantil sólo pueden funcionar de manera eficiente y legítima cuando los organismos nacionales encargados de ocuparse de los niños desaparecidos trabajan sobre la base de procedimientos operacionales claros que incluyen la necesaria evaluación del interés superior del niño. 

Cuando se difundan imágenes de niños desaparecidos, debe hacerse con el consentimiento de los padres o del representante legal, y teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar los riesgos a los que se enfrenta el niño con su derecho a la intimidad. En caso de alertas transfronterizas, deberían establecerse procedimientos claros que permitan gestionar y controlar tanto la información compartida con el público como los testimonios sobre avistamientos de niños desaparecidos recibidos del público. Si bien es valioso utilizar una tecnología eficiente para difundir información con el público en general sobre los niños desaparecidos, el uso de una tecnología poderosa puede ser perjudicial si no se cumplen las condiciones previas para 1) una determinación efectiva del interés superior en cada caso individual y 2) la gestión eficiente de la información. Por consiguiente, los organismos encargados de hacer cumplir la ley (por ejemplo, la policía o el fiscal) deben evaluar las repercusiones de ello teniendo en cuenta el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la legislación nacional. En aras del interés superior del niño, la información debe retirarse de las fuentes públicas tan pronto como se encuentre al niño 

Missing Children Europe, una federación europea de niños desaparecidos y explotados sexualmente, también trabaja en el apoyo al desarrollo de sistemas nacionales de alerta infantil, así como en la cooperación transfronteriza efectiva para los sistemas de alerta infantil. También es el principal asociado que trabaja en el desarrollo del sistema de alerta infantil de Google en Europa.

Bélgica 
Alerta infantil es el conjunto de operaciones que, en caso de desaparición que ponga la vida de un niño en peligro inmediato, puede advertir a los ciudadanos de Bélgica y apelar a las pruebas que puedan contribuir a la búsqueda. Cualquier ciudadano u organización tiene la oportunidad de inscribirse para participar. Alerta infantil está gestionada por Child Focus, en colaboración con la policía federal y la justicia belga

Francia 
El sistema de alerta de secuestro de niños que se utiliza en Francia se llama L'Alerte Enlèvement. El sistema se introdujo en febrero de 2006 y se basa en el sistema de alerta AMBER de los Estados Unidos. El mensaje de alerta será emitido durante tres horas por diferentes vectores: Canales de televisión, estaciones de radio, agencias de noticias, señales de mensaje variable en autopistas, lugares públicos, sonido en estaciones de ferrocarril y estaciones de metro, sitios web, medios sociales y aplicaciones para teléfonos inteligentes. Para emitir una alerta, deben cumplirse cinco condiciones: 

 Se ha de demostrar el rapto y no solamente la desaparición;
 La integridad física o la vida de la víctima está en peligro;
 Información utilizada para localizar al niño o al sospechoso;
 La víctima es un menor;
 Los padres de la víctima han acordado activar la alerta.

Los países bajos 

Alerta AMBER en los Países Bajos es el sistema de alerta nacional para niños desaparecidos en peligro y casos de secuestro de niños. Con 3 millones de participantes y organizaciones participantes, es la iniciativa de participación ciudadana más exitosa en los Países Bajos y un gran ejemplo de crowdsourcing efectivo. 

Alerta AMBER en los Países Bajos fue creado de forma gratuita en 2008 por la empresa social Netpresenter, y la policía nacional holandesa. La aprobación fue dada el 11 de noviembre de 2008 por el Ministro de Justicia que en ese momento era Hirsch Ballin. Hoy, Alerta AMBER es un nombre establecido en los Países Bajos. La investigación ha demostrado que Alerta AMBER tiene la mayor conciencia de marca entre todos los sistemas de alerta: no menos del 95 por ciento de los no participantes conocen el sistema por su nombre. Desde el comienzo, el sistema se ha utilizado para emitir alertas para más de 1000 casos de niños desaparecidos. 

Actualmente el sistema tiene 3 millones de participantes, incluyendo miles de grandes organizaciones. Además, la última Alerta AMBER que se emitió, fue vista por más de 12 millones de ciudadanos holandeses (89% de la población holandesa). Con una tasa de éxito del 94%, el sistema holandés de Alerta AMBER es un ejemplo de la colaboración efectiva de los ciudadanos. 

Alerta AMBER en los Países Bajos distribuye en exclusiva las alertas AMBER y la información sobre niños desaparecidos en peligro. La policía sólo emite una Alerta AMBER cuando la vida de un niño está en peligro inminente (Alerta AMBER) o cuando el niño está en riesgo inmediato y significativo de daño (niño desaparecido en peligro). Cuando se emite una Alerta AMBER (alrededor de 1 a 2 veces al año), se despliega todo el sistema. El país entero se convierte entonces en un gran cartel del niño desaparecido. El sistema permite a la policía alertar inmediatamente a la prensa y al público en todo el país, utilizando cualquier medio disponible - desde señales de tráfico electrónicas, a la televisión, la radio, los medios sociales como Facebook y Twitter, pop-ups y salvapantallas en los PC, grandes pantallas de publicidad (señalización digital), correo electrónico, mensajes de texto SMS, aplicaciones para teléfonos inteligentes, carteles imprimibles, fuentes de noticias RSS y banners y pop-ups de sitios web. 

Hay cuatro criterios clave en los Países Bajos que deben cumplirse antes de que se emita una Alerta AMBER, evaluados por la Policía Nacional Holandesa: 

 El niño desaparecido debe ser menor de 18 años; 
 La vida del niño está en peligro inminente, o se teme que sea gravemente herido; 
   Hay suficiente información sobre la víctima para aumentar la posibilidad de que el niño sea encontrado por medio de una Alerta AMBER, como una foto, información sobre el secuestrador o un vehículo utilizado; 
 La Alerta AMBER debe ser utilizada tan pronto como sea posible después de que el secuestro o la desaparición del niño haya sido reportada. 

Partes del sistema de alerta AMBER de los Países Bajos se están usando para niños desaparecidos en peligro. Un niño desaparecido se considera en peligro cuando hay un riesgo inmediato y significativo de daño pero el caso no alcanza los criterios para una Alerta AMBER. La policía holandesa puede decidir publicar la información y pedir la ayuda de los ciudadanos para recuperar al niño. 

Alerta AMBER de los Países Bajos es miembro fundador de Alerta AMBER Europa.

Reino Unido 
El Reino Unido ha desarrollado la Alerta de Rescate de Niños, similar a la Alerta AMBER americana. El sistema funciona de tal manera que en el área local del presunto secuestro, las emisiones de radio y televisión se interrumpen inmediatamente (incluso en algunos casos en la mitad del discurso) y los oyentes/espectadores reciben detalles de cualquier cosa que deban buscar. Algunos condados incluyen mensajes que alertan a los conductores de las principales carreteras para que estén atentos a esa persona desaparecida o a un coche en la carretera. 

En Inglaterra, los condados de Hampshire, Leicestershire, Surrey, Sussex, Gloucestershire, Cambridgeshire, Bedfordshire, Norfolk, Derbyshire, Suffolk, Thames Valley, Wiltshire y Somerset, y el Servicio de Policía Metropolitana de Londres, han adoptado un programa similar llamado Child Rescue Sistema de alerta. Sussex fue el primero en lanzar el sistema, el 14 de noviembre de 2002. Se basa y tiene requisitos de alerta similares al sistema estadounidense. 

Hay cuatro criterios clave en el sistema del Reino Unido que deben cumplirse antes de que se emita una alerta de rescate infantil: 

 El niño aparentemente tiene menos de 18 años. 
 Existe una creencia razonable de que el niño ha sido secuestrado o raptado. 
 Existe una creencia razonable de que el niño está en peligro inminente de daño grave o muerte, y 
 Hay suficiente información disponible para permitir que el público ayude a la policía a localizar al niño. 

Se alentará a lo gente a estar atentos ante cualquier cosa que pueda ayudar a la policía a encontrar al niño secuestrado. Si ven algo, deben llamar a la policía al 999. 

El 3 de octubre de 2012 se emitió la primera alerta de rescate de niños desde que se introdujo el sistema, en la búsqueda de April Jones, que fue secuestrada cerca de su casa en la ciudad mercantil de Machynlleth, en el centro de Gales. Se utilizaron flases de noticias interrumpiendo las emisiones de radio y los programas locales. También se transmitió información en las pantallas de los pórticos de las autopistas y se enviaron mensajes de texto a los teléfonos móviles de las personas que se habían inscrito en el proyecto. 

En mayo de 2014 estaba prevista que se lanzase un sistema de distribución de alerta de rescate infantil cuyo objetivo era distribuir mensajes de alerta a la gente y a los medios a través de SMS, correo electrónico, aplicación móvil, ventanas emergentes de sitios web, Twitter y Facebook así como carteleras digitales dirigidas por los miembros del Outdoor Media Center. El sistema está disponible de manera que, si se cumplen los criterios anteriores, una fuerza policial puede alertar rápidamente a la gente y pedirle que informe de cualquier cosa útil en un número de teléfono dedicado a la policía. Se pueden enviar mensajes SMS y de correo electrónico a las personas que se han registrado para recibirlos a través del sitio web y que viven o trabajan en las cercanías de la desaparición. El sistema es una iniciativa de CEOP, el Centro de Protección en Línea y contra la Explotación Infantil, un comando de la Agencia Nacional contra el Delito, y está facilitado por la organización benéfica Missing People, que promueve y opera el sistema. La tecnología es proporcionada por Groupcall. El desarrollo, promoción y operación del sistema estaba financiado inicialmente por los jugadores de la Lotería del Código Postal del Pueblo través del Dreamfund, la Unión Europea y con la ayuda de otros simpatizantes.

Norteamérica 
El sistema de Alerta AMBER es una notificación al público en general, por parte de los medios de comunicación en el Canadá y en los Estados Unidos, emitida cuando la policía confirma que un niño ha sido secuestrado. AMBER es un acrónimo de Desaparecidos de América: Broadcasting Emergency Response, ( America's Missing: Broadcasting Emergency Response, por sus siglas en inglés) y fue llamado así en honor a una niña de 9 años llamada Amber Hagerman que fue secuestrada y asesinada en Arlington, Texas, en 1996.

Referencias

Enlaces externos 

Niños desaparecidos 

Números de teléfono de emergencias
Organizaciones de personas desaparecidas